

Toponyme 

 Château Trompette, ancienne forteresse française à Bordeaux ;
 Château Trompette, maison noble française de Gironde ;
 Château Trompette, château français de la Dordogne.

Titres 

 Le Château-Trompette (1860), opéra-comique d'Eugène Cormon et Michel Carré, musique de François-Auguste Gevaert ;
 La Juive du Château-Trompette (1879), roman attribué à Ponson du Terrail ;
 La Juive du Château-Trompette (1882), adaptation théâtrale du roman éponyme ;
 La Juive du Château-Trompette (1974), mini-série télévisée française de Yannick Andréi.